Výrok může označovat:
 výrok (logika) – tvrzení (gramaticky vyjádřené oznamovací větou), o němž má smysl tvrdit, že je pravdivé (platí), anebo nepravdivé (neplatí) (nastává právě jedna z těchto možností);
 výrok (společnost) – vyřčené tvrzení, které je z nějakého důvodu významově podstatné, obecně známé, proslavené, či jinak vyniká mezi ostatními vyřčenými větami;
 výrok (právo);
 soudní výrok (tzv. enunciát) – část soudního rozhodnutí;
 výrok (psychologie).

Reference

Související články 
 citát

Externí odkazy